

Artes 
Estilo (arte)
Estilo arquitetónico
Gênero musical
Estilística — ramo da linguística que estuda as variações da língua e sua utilização, incluindo o uso estético da linguagem e as suas diferentes aplicações dependendo do contexto ou situação

Outros usos 
Estilo de vida — expressão moderna que se refere à estratificação da sociedade por meio de aspectos comportamentais, expressos geralmente sob a forma de padrões de consumo, rotinas, hábitos ou uma forma de vida adaptada ao dia a dia
Estilete (botânica) — ou estilo; parte do pistilo de uma flor
Estilos de aprendizagem
Estilos reais e nobres — formas de endereçamento reconhecidas da utilização de títulos nobiliárquicos
Cascading Style Sheets — estilos para páginas web

Desambiguações de artes